Andsko sveučilište (kastiljanski/španjolski: Universidad de los Andes)  može biti jedno od ovih sveučilišta:

 Andsko sveučilište (Venezuela) iz Venezuele, utemeljeno 1785., a nalazi se u Méridi.
 Andsko sveučilište (Kolumbija) iz Kolumbije, utemeljeno 1948., a nalazi se u Bogoti. 
 Peruansko sveučilište Los Andes iz Perúa, utemeljeno je 1983., a nalazi se u Huancayu.
 Andsko sveučilište (Čile) iz Čilea, utemeljeno je 1989., a nalazi se u Santiagu. 
 Universidad de Los Andes Fútbol Club, nogometni klub